Ennius ist der Name folgender Personen:
 Quintus Ennius, römischer Schriftsteller
 Lucius Ennius Marsus, römischer Offizier (Kaiserzeit)